Крымка:

 Кры́мка или Крымская борзая — борзая собака Крымского полуострова.
 Кры́мка — крымской породы лошадь, лёгкая под верхом, ходкая по горам.
 Кры́мка — крымская мерлушка, черная и серая.
 Кры́мка — соль с крымских озер.
 Крымка — метеорит-хондрит весом 40 000 грамм.
 «Крымка» — жаргонное название опоры ЛЭП класса ДФ.

Топоним 
 Крымка — село, Джанкойский район, Автономная республика Крым
 Крымка — село, Бердянский район, Запорожская область
 Крымка — село, Первомайский район, Николаевская область

См. также 
 Крымки